Always a Bridesmaid ist der Titel von:

 Always a Bridesmaid (1943), US-amerikanischer Spielfilm von Erle C. Kenton (1943) 
 Always a Bridesmaid (2000), amerikanisch-britischer Dokumentarfilm von Nina Davenport (2000) 
 Always a Bridesmaid (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (2010) 
 Always a Bridesmaid, Musikalbum von The Decemberists (2008), siehe The Decemberists #2008: Always the Bridesmaid